het Centraal register voor huwelijksovereenkomsten, een Belgisch openbaar register
China Railway High-speed
Corticotropin-releasing hormone
CRH (concern)